Der (stad), een stad in het oosten van Mesopotamië
 Der (Mari), een stad in het land van Mari
 een verbogen vorm van het lidwoord de, zie Lidwoord
 Derim Airport op Papoea-Nieuw-Guinea, aangeduid met de IATA-luchthavencode DER
 Distributed Energy Resources (DER), zie Decentrale opwekking, het verspreid opwekken van energie